«Академиск Болдклуб Гладсаксе» (также «Академиск», «Академиск Болдклуб», «АБ Гладсаксе» или «АБ»; , сокр. «AB Gladsaxe» или «AB») — датский спортивный клуб из города Копенгаген, наиболее известный своей футбольной командой. Домашний стадион — «Гладсаксе», коммуна Гладсаксе. Клуб был основан в 1889 году в результате слияния двух других спортивных объединений — «Фредерисия Студентернес Крикетклуб» (дат. «Fredericia Studenternes Kricketklub») и «Политекниск Болдклуб» (дат. «Polyteknisk Boldklub»). Новая команда стала именоваться «Академиск Болдклуб» (сокращённо «АБ»); это название не менялось чуть более 120 лет. С сентября 2012 г. клуб официально именуется «Академиск Болдклуб Гладсаксе».

В начале XX века за команду выступал Харальд Бор (в будущем — известный датский математик), а также его брат Нильс (впоследствии — физик с мировым именем и нобелевский лауреат).

Достижения 
Чемпион Дании: (9)
 1918/19, 1920/21, 1936/37, 1942/43, 1944/45, 1946/47, 1950/51, 1951/52, 1967

Кубок Дании:
 Обладатель (1): 1998/99
 Финалист (3): 1955/56, 1994/95, 2000/01

Суперкубок Дании: (1)
 1999

История выступлений:
 51 сезон в Суперлиге Дании
 29 сезонов в Первом дивизионе Дании
 11 сезонов во Втором дивизионе Дании

Выступления в еврокубках

Текущий состав

Известные игроки 

  Эммануэль Аке
  Мартин Альбрехтсен
  Стефан Андерсен
  Пауль Берт
  Нильс Бор
  Харальд Бор
  Крестен Бьерре
  Чарльз [Шарль] фон Бухвальд
  Мохаммед Зидан
  Николаи Йёргенсен
  Иван Йенсен
  Эрик Корчагин
  Лукас Лерагер
  Петер Лёвенкранс
  Кнуд Лундберг

  Стивен Лусту
  Ян Микаэльсен
  Поль Петерсен
  Бриан Стеен Нильсен
  Вернер Нильсен
  Флемминг Нильсен
  Гуннар Нильсен Оби
  Кеннет Перес
  Николай Стокхольм
  Абдул Суле
  Клаус Томсен
  Карл Оге Хансен
  Якоб Хаугор
  Рене Хенриксен
  Кристиан Хогни Якобсен

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольной команды "АБ Гладсаксе"
Сайт одноимённого спортивного клуба, включая секцию футбола.
Профиль футбольной команды на сайте Transfermarkt

Футбольные клубы Дании
Спорт в Копенгагене